een vogel uit de familie der Klauwieren
 een van het Frans clouère afgeleide Vlaamse term voor een klauwhamer